Simplon-Express steht für:
 Simplon-Express (1906–1919), Luxuszug der von Paris aus zeitweise bis Triest verkehrte
 Simplon-Orient-Express, Luxuszug, der von 1919 bis 1962 verkehrte und nach dem Zweiten Weltkrieg zum internationalen Schnellzug wurde
 Simplon-Express (1962–2001), internationaler Schnellzug, der ursprünglich von Paris bis Belgrad verkehrte
 Venice-Simplon-Orient-Express, Luxuszug für Schienenkreuzfahrten